Plaats in Indonesië
 Kudukeras (Juwana), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Kudukeras (Babakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java